Brezovice (Čajniče), een plaats in de gemeente Čajniče in Bosnië en Herzegovina
 Brezovice (Krupanj), een plaats in de Servische gemeente Krupanj
 Brezovice (Pale), een plaats in de gemeente Pale in Bosnië en Herzegovina
 Brezovice (Srebrenica), een plaats in de gemeente Srebrenica in Bosnië en Herzegovina
 Brezovice (Valjevo), een plaats in de Servische gemeente Valjevo
 Březovice, Tsjechische gemeente in de regio Midden-Bohemen